Фёдор Карлович Тимрот, настоящее имя Фридрих Ти́мрот ( — ) — российский генерал-майор немецкого происхождения. Сын Фридриха Карла Трауготт Тимрот (Friedrich Karl Traugott).

В 1800 году прапорщик Санкт-Петербургского гренадерского полка. В 1811 году — штабс-капитан Преображенского полка. Адъютант принца Георгия Ольденбургского. Адъютант графа П. Х. Витгенштейна. 10 мая 1812 года прикомандирован адъютантом к главнокомандующему армии (Барклаю де Толли). За отличие в сражение при Бородино произведен в капитаны (21 ноября 1812 года) и награждён орденом Св. Георгия 4 степени (от 31 декабря 1812 года).

С 15 июля 1813 года — полковник, командир Таврического гренадерского полка. С 30 августа 1816 года — генерал-майор. В 1820 году — командующий 18 пехотной дивизии. Участвует в Русско-турецкой войне. Погиб при штурме крепости Браилов в 1828 году.

Имя Ф. К. Тимрота занесено в Галерею воинской славы в Храме Христа Спасителя (стена 16).

Семья 
Жена: графиня Екатерина Комар. Дети: Эвелина, Гонора, Александр, Август.
Фёдор Карлович — двоюродный брат Александра Ивановича Тимрота.

Источники 
 «Тимротиана» Михаила фон Тимрота (перевод со шведского, Michael Heinrich v. Timroth, «Genealogia Thiemerothiana». Helsingfors Slaktforskare, Uppsatser XIII, 2001). См. альманах «Тороповские Страницы», вып. 2, стр. 64-87.
 А. Ф. Вельтман. Реляции о русско-турецкой войне 1828 года

Фёдор Карлович
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Бородинского сражения
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Преображенцы